Bärwalde (Boxberg), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
 Barwice (Duits: Bärwalde), een plaats in de Poolse provincie West-Pommeren
 Barwice (gemeente), de gemeente waartoe Barwice behoort